Bee Gees — поп-группа, образованная в 1958 году тремя братьями Барри, Робином и Морисом Гибб. Трио имело успех на всем своём творческом пути, но наибольшей популярности братья достигли в качестве исполнителей рок-музыки в конце 1960-х и начале 1970-х годов, и как известные исполнители диско-музыки в конце 1970-х годов.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Концертные альбомы

Саундтреки

Синглы

1960-е годы

1970-е годы

1980-е годы

1990-е и 2000-е годы

Примечания 

Bee Gees
Bee Gees
Bee Gees
Bee Gees